Haiti:
 Gressier – gmina

Osoby:
 Jimmy Gressier – francuski lekkoatleta

Zobacz też:
 Cressier